Augmentace (z latinského augmentatio – zvětšení) může být:

 augmentace (hudba) – zvětšení délky trvání tónů při zachování jejich poměru ("zpomalení" pomocí delších not - např.: ze čtvrťových půlové,...), opak diminuce
 augmentace (lékařství) – zvětšení určité části lidského těla vlastní tkání nebo umělým implantátem
 augmentace (stomatologie) – zvětšení kostní nebo jiné tkáně ve stomatologii
 augmentace neboli zvětšení prsů – chirurgický zákrok